Агила Астека има више значења:
  Агила Астека (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агила Астека (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агила Астека (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агила Астека (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агила Астека, Ла Лока (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику